John Fitzgerald Kennedy, ex-president dels Estats Units
 Aeroport Internacional John F. Kennedy, aeroport de la ciutat de Nova York
 JFK (pel·lícula), film d'Oliver Stone